Bahrainische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Bahrainische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Bahrainische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Bahrainische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Bahrainische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Bahrainische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)